Skrållan kan syfta på:

Skrållan (Saltkråkan) – en rollfigur, barn till Peter och Malin, i filmen Vi på Saltkråkan 
Skrållan (docka) – en svensk leksaksdocka